Benci di Cione (1337-1404), peintre et architecte ;
 Andrea Orcagna, né Andrea di Cione di Arcangelo (1308-1368), peintre, sculpteur, orfèvre, mosaïste et architecte ;
 Nardo di Cione (??-1366), peintre et architecte ;
 Jacopo di Cione (1320/1330 - 1398/1400), peintre ;
 Matteo di Cione ( (?? - vers 1390), sculpteur.
 Nardo di Cione, sculpteur et père de Mariotto di Nardo actif entre 1394 et 1424.